Борис Кустов:
 Кустов, Борис Александрович (1937—2010) — российский металлург, директор Западно-Сибирского Металлургического комбината.
 Кустов, Борис Валентинович (1950—2013) — кинорежиссёр и оператор документального кино.